USS Little je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Little (DD-79) 
 USS Little (DD-803)

Little